В 1574 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 С Уфимского кремля начинается история города Уфа.

Публикации 
 Христофор Клавиус: Commentaires sur Euclide.
 Ремберт Додунс: Purgantium aliarumque eo facientium, tum et radicum, convolvulorum ac deleteriarum herbarum historiae.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1574 году
 5 марта — Уильям Отред, английский математик, изобретатель логарифмической линейки и множества математических обозначений (ум. в 1660 году).

 Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1574 году''
 26 января — Мартин Хельвиг, силезский картограф (род. в 1516 году).
 27 августа — Бартоломео Эустахио, итальянский анатом, один из основоположников научной анатомии (род. между 1500 и 1510 годом).
 4 декабря — Георг Иоахим фон Ретик, немецкий астроном и математик, ученик Николая Коперника (род. в 1514 году).

Примечания

См. также